Cornegliano steht für folgende geographische Objekte:
 Cornegliano Laudense, eine Gemeinde in der Provinz Lodi, Italien
 Cornegliano, heute Corneliano, Ortsteil der Gemeinde Truccazzano in der Metropolitanstadt Mailand, Italien

Siehe auch:
 Corneliano